Miejscowości w USA:
 Branch – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Branch – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Acadia

Gminy w USA:
 Branch (ang. Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Branch (ang. Branch Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Branch (ang. Branch County) – w stanie Michigan